Эмил Коралов (настоящие имя и фамилия — Эмил Дончев Станчев) (; 2 ноября 1906,
Славотин, Княжество Болгария — 29 июля 1986, София) — болгарский , , , , . Лауреат Димитровской премии (1952).

Биография 
Сын учителя, участника сентябрьского восстания. Окончил Софийский университет. Сотрудничал с журналами «Новый путь», «Болгарские мысли», «Златарог», «Искусство и критика», «Детская радость», «Светлячок», газетами «Эхо», «Наши дни», «Женской газетой», «Литературными новостями» и другими.

С 1933 до 1947 года, вместе со своим братом Лачезаром Станчевым был издателем и редактором популярной газеты «Весела дружина», в которой публиковались болгарские фантастические и остросюжетные романы для детей и юношества.

Затем в 1947—1966 годах работал в издательстве «Народная молодежь» (Народна младеж).

Творчество 
Дебютировал в 1926 году со сборником стихов «Белая лошадь». В 1927 году опубликовал первый сборник рассказов «Луна и прокурор». За ним последовали романы «Великая жажда» (1930), «Непобедимый» (1933), «Человек из двух человек» (1934) и др.

Автор сборников рассказов, повестей и более 30 романов для детей и юношества, стихов и сказок. Его перу принадлежит ряд книг, посвящённых истории Болгарии.

Активно работал в области детской и подростковой литературы. Был одним из первых создателей болгарских фантастических произведений для детей.

Книги Эмила Коралова переведены на немецкий, чешский, польский, русский, словацкий и другие языки.

Избранные произведения 
 «Великата жажда» (1930)
 «Непримиримите» (1938)
 «Септемврийци — 1923 г.» (1945)
 «Дъщерята на партизанина» (1948)
 «Каблешково гори» (1949)
 «Чавдаркината катеричка» (стихи, 1949)
 «Край Марица» (1952)
 «Нова летопис» (1953)
 «Малкият въстаник» (1960)
 «Тези, които обичаме» (1961)
 «Чинарите зашумяха» (1965)
 «Отражения в Марица» (1968)
 «Заслужена награда»
 «Сребърно гласче»
 «Неразделни другари»
 «Лудо-полудяло»
 «Крилатото момиче»
 «Хората на бъдещето» (фантастика)
 «Градът на окованите»
 «Дивные времена. Сказки» (1984)

Награды 
 Премии Министерства просвещения Болгарии (1930)
 Димитровская премия (1952)

Похоронен на Центральном кладбище Софии.

Примечания

Ссылки 
 Эмил Коралов

Лауреаты Димитровской премии
Болгарские писатели
Болгарские поэты
Писатели-фантасты Болгарии
Детские писатели Болгарии
Детские поэты
Сказочники XX века
Авторы исторических романов
Выпускники Софийского университета
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Центральном кладбище Софии